Палатальный щёлкающий согласный (палатальный щелчок; ) — звук, относящийся к щёлкающим согласным или кликсам, эти звуки встречаются только в койсанских языках и в ритуальном австралийском языке дамин, одного из коренных племён Австралии.
 Передняя смычка: ламинальная денто-палатальная
 Способ артикуляции: резкий (~ взрывной) 

Щёлкающие согласные
палатальные согласные